

Patronyme 

 Louis Bernard de Saint-Affrique (1745-1799), un membre de la Convention et député au Conseil des Cinq-Cents.

 Lorrain de Saint Affrique (1952-), un homme politique français.

Voir aussi 

Affrique (avec deux "f") se retrouve dans les expressions suivantes :
 Saint-Affrique, une commune française située dans le département de l'Aveyron ;
 Saint-Affrique-les-Montagnes, une commune française située dans le département du Tarn ;
 canton de Saint-Affrique, une division administrative française située dans le département de l'Aveyron ;
 Camp d'Affrique ou Cité d'Affrique, un site archéologique situé sur les communes de Ludres et Messein en Lorraine.

 Radio Saint-Affrique, une radio associative